Con Via Dante ci si può riferire a diverse strade italiane.
Via Dante – strada del centro di Bari
Via Dante – strada del centro di Milano
Via Dante – strada del centro di Palermo